Org kan syfta på:

.org – en toppdomän som används i domännamnssystemet
ORG – en dansk främlingsfientlig organisation
Orger – en enhet i scientologi 
 Sea Org – en organisation inom Scientologikyrkan